USS Ranger kan syfta på:

  – var en 18-kanoners slup byggd 1777. Erövrad av britterna 1780 och namnändrades till HMS Halifax
  – det första fartyget i amerikanska flottan som ursprungligen var avsett att vara ett hangarfartyg, togs i tjänst 1934, opererade i Atlanten under andra världskriget och såldes för skrotning 1947
  – var ett hangarfartyg av Forrestal-klass, det största i världen när hon sjösattes 1957, utrangerades 1993

Namn på amerikanska örlogsfartyg